J-klass eller Klass J kan avse:

Lokomotiv
 NZR J-klass (1874), ånglok som användes i Nya Zeeland från 1874 fram till 1935
 NZR J-klass (1939), ånglok som användes i Nya Zeeland från 1874 från 1939
 WAGR J-klass, ånglok som användes i västra Australien från 1890-talet
 WAGR J-klass (diesel), diesellok som användes i västra Australien från 1960-talet
 Victorian Railways J-klass, ånglok för bibanetrafik som användes i Victoria, Australien från 1954 till 1972

Fartyg
 J-klass (yacht), en racing Yacht design konstruerade för America's Cup-tävlingar mellan 1931 och 1937 
 J-klass (jagare), en brittisk fartygsklass bestående av åtta jagare
 J-klass (ubåt), en brittisk fartygsklass bestående av åtta ubåtar som opererades av Royal Navy och Royal Australian Navy between 1916 and 1930
 J-klass (torpedbåt), en finsk fartygsklass bestående av fyra torpedbåtar

Övrigt
 Klass J, a fiktiv planet-kategori från Star Trek, bestående av små gasjättar